Cayo Naucio Rútilo puede referirse a las siguientes personas:

 Cayo Naucio Rútilo (cónsul 475 a. C.).— Cónsul en el año 475 a. C.
 Cayo Naucio Rútilo (cónsul 287 a. C.).— Cónsul en el año 284 a. C.